Araneoidea — надродина аранеоморфних павуків.

Класифікація 
Перелік родин, що належить до цієї надродини:
 Anapidae
 Araneidae
 Cyatholipidae
 Linyphiidae
 Mysmenidae
 Nephilidae
 Nesticidae
 Pimoidae
 Sinopimoidae
 Symphytognathidae
 Synaphridae
 Synotaxidae
 Tetragnathidae
 Theridiidae
 Theridiosomatidae

Примітки 

Аранеоморфні павуки
Надродини членистоногих